Похороны поста (Похороны Великого поста, Похороны жура; ) — польский обряд проводного типа, изображающий похороны Великого поста или его символов, имитирующий похоронный обряд с характерной для него атрибутикой: похоронной процессией, отпеванием, гробом, закапыванием в землю, поминальной трапезой и др.

Описание обряда 
Обряд проводился на Пасху.
Обычай хоронить жура связан с довольно строгим соблюдение поста и отмечается в Куявии и Польском Поморье. В Пост ограничивается употребление многих продуктов, поэтому окончание поста было радостным событием. В Польше хоронили пост в Страстную пятницу вечером или в Великую субботу. Символический жур и селёдку носили от дома к дому, сопровождя юмористическими песнями и приветствиями. Сельдь, вырезанную из дерева или картона, на толстой верёвке подвешивали над дорогой. Это было символическим наказанием за долгий шестинедельный пост. Горшок жура хоронили за пределами деревни.

См. также 
 Похороны сардинки
 Вынесение Марены
 Похороны мух
 Великий пост

Примечания

Литература 
 
  (mowimyjak.pl)

Польские обычаи
Велик день
Похороны символические
Обходные обряды славян
Великий пост